Heiler steht für:
 Heiler, historische Bezeichnung für Angehörige der Heilberufe, siehe Heilberuf
 Heiler, oder Curandero in Mittelamerika, siehe Schamanismus
 geistiger Heiler, siehe Geistheilung
 Heiler Software, Unternehmen

Heiler ist der Familienname folgender Personen:
 Ala Heiler (* 1953), deutscher Musiker
 Anne Marie Heiler (1889–1979), deutsche Politikerin (CDU)
 Friedrich Heiler (1892–1967), deutscher Religionswissenschaftler
 Günter Heiler (1645–1707), lutherischer Theologe und Generalsuperintendent in Pommern, siehe Günter Heyler
 Josef Heiler (1920–2009), deutscher Politiker
 Oscar Heiler (1906–1995), Schauspieler und Komiker
 Rudolf Heiler (* 1955), bayerischer Politiker (CSU)
 Siegfried Heiler (1938–2022), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Thomas Heiler (* 1959), deutscher Historiker und Archivar
 Walter Heiler (* 1954), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Fall des «Heilers von Bern» (Kriminalfall der 2000er)
 Heilung (Begriffsklärung) – Heiller – Heyler – Hailer